

Schweinitz in Böhmen, oggi Trhové Sviny – città nella regione della Boemia Meridionale

Schweinitz – frazione della città di Jessen (Elster) (Sassonia-Anhalt)
 Schweinitz – frazione della città di Möckern (Sassonia-Anhalt)

Schweinitz, oggi Świdnica – comune nel voivodato di Lubusz